

485001–485100 

|-bgcolor=#fefefe
| 485001 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 485002 || || 11 de novembre de 2009 || Hibiscus || N. Teamo ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 485003 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 485004 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 485005 || || 18 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 485006 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 485007 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 485008 || || 13 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 485009 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 485010 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 485011 || || 18 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 485012 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 485013 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 485014 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 485015 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 485016 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 485017 || || 20 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 485018 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 485019 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 485020 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 485021 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 485022 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 485023 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 485024 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 485025 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 485026 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 485027 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 485028 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 485029 || || 15 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 485030 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 485031 || || 18 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 485032 || || 18 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 485033 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 485034 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 485035 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 485036 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 485037 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 485038 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 485039 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 485040 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 485041 || || 14 de febrer de 2007 || Lulin || Lulin Obs. ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 485042 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 485043 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 485044 || || 15 de gener de 2010 || Faulkes Telescope || M. Micheli ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 485045 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 485046 || || 7 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 485047 || || 23 de gener de 2010 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 485048 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 485049 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 485050 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#FFC2E0
| 485051 || || 13 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 485052 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 485053 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 485054 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 485055 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 485056 || || 19 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 485057 || || 15 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 485058 || || 10 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 485059 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 485060 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 485061 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 485062 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 485063 || || 21 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 485064 || || 16 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 485065 || || 9 de març de 2010 || Taunus || E. Schwab, R. Kling ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 485066 || || 9 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 485067 || || 30 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 485068 || || 10 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 485069 || || 11 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 485070 || || 5 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 485071 || || 13 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 485072 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 485073 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 485074 || || 14 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 485075 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 485076 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 485077 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 485078 || || 1 de juny de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 485079 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 485080 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 485081 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 485082 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 485083 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 485084 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 485085 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 485086 || || 13 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 485087 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 485088 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 485089 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 485090 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 485091 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 485092 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 485093 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 485094 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 485095 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 485096 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 485097 || || 7 d'abril de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#C2FFFF
| 485098 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 485099 || || 6 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 485100 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

485101–485200 

|-bgcolor=#fefefe
| 485101 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 485102 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 485103 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 485104 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 485105 || || 7 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 485106 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 485107 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 485108 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 485109 || || 25 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#FFC2E0
| 485110 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 485111 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 485112 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 485113 || || 7 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 485114 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 485115 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#FA8072
| 485116 || || 20 d'abril de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 485117 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 485118 || || 18 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 485119 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 485120 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 485121 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 485122 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 485123 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 485124 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 485125 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 485126 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 485127 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 485128 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 485129 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 485130 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 485131 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 485132 || || 12 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 485133 || || 17 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 485134 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 485135 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 485136 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 485137 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 485138 || || 16 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 485139 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 485140 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 485141 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 485142 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 485143 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 485144 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 485145 || || 20 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 485146 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 485147 || || 16 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 485148 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 485149 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 485150 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 485151 || || 5 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 485152 || || 12 d'agost de 2010 || Andrushivka || Andrushivka Obs. ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 485153 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 485154 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 485155 || || 3 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 485156 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 485157 || || 16 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 485158 || || 3 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 485159 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 485160 || || 5 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 485161 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 485162 || || 6 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 485163 || || 9 d'octubre de 1997 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 485164 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 485165 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 485166 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 485167 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 485168 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 485169 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 485170 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 485171 || || 10 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 485172 || || 6 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 485173 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 485174 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 485175 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 485176 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 485177 || || 5 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 485178 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 485179 || || 30 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 485180 || || 1 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 485181 || || 10 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 485182 || || 10 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 485183 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 485184 || || 8 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 485185 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 485186 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 485187 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 485188 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 485189 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 485190 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 485191 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 485192 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 485193 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 485194 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 485195 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 485196 || || 28 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 485197 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 485198 || || 10 d'octubre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 485199 || || 5 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 485200 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

485201–485300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 485201 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 485202 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 485203 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 485204 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 485205 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 485206 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 485207 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 485208 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 485209 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 485210 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 485211 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 485212 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 485213 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 485214 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 485215 || || 30 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 485216 || || 21 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 485217 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 485218 || || 17 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 485219 || || 30 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#C2FFFF
| 485220 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 485221 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 485222 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 485223 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 485224 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 485225 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 485226 || || 28 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 485227 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 485228 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 485229 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 485230 || || 4 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 485231 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 485232 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 485233 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 485234 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 485235 || || 4 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 485236 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 485237 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 485238 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 485239 || || 14 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 485240 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 485241 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 485242 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 485243 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 485244 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 485245 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 485246 || || 7 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 485247 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 485248 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 485249 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 485250 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 485251 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 485252 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 485253 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 485254 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 485255 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 485256 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 485257 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 485258 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 485259 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 485260 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 485261 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 485262 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 485263 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 485264 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 485265 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 485266 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 485267 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 485268 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 485269 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 485270 || || 6 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 485271 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 485272 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 485273 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 485274 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 485275 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 485276 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 485277 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 485278 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 485279 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 485280 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 485281 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 485282 || || 15 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 485283 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 485284 || || 9 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 485285 || || 11 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 485286 || || 29 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 485287 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 485288 || || 2 de gener de 2011 || Mayhill-ISON || ISON ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 485289 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 485290 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 485291 || || 5 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 485292 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 485293 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 485294 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 485295 || || 4 de desembre de 2010 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines Obs. ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 485296 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 485297 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 485298 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 485299 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 485300 || || 3 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

485301–485400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 485301 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 485302 || || 19 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 485303 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 485304 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 485305 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 485306 || || 25 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 485307 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 485308 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 485309 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 485310 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 485311 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 485312 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 485313 || || 8 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 485314 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 485315 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 485316 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 485317 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 485318 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 485319 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 485320 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 485321 || || 4 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 485322 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 485323 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 485324 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 485325 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 485326 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 485327 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 485328 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 485329 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 485330 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 485331 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 485332 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 485333 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 485334 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 485335 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 485336 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 485337 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 485338 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 485339 || || 2 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 485340 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 485341 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 485342 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 485343 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 485344 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 485345 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 485346 || || 12 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 485347 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 485348 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 485349 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 485350 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 485351 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 485352 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 485353 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 485354 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 485355 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 485356 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 485357 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 485358 || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 485359 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 485360 || || 4 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 485361 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 485362 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 485363 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 485364 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 485365 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 485366 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 485367 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 485368 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 485369 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 485370 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 485371 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 485372 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 485373 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 485374 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 485375 || || 8 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 485376 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 485377 || || 17 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 485378 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#FA8072
| 485379 || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 485380 || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 485381 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 485382 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 485383 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 485384 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 485385 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 485386 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 485387 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 485388 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 485389 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 485390 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 485391 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 485392 || || 30 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 485393 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 485394 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 485395 || || 1 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#C2FFFF
| 485396 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 485397 || || 28 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 485398 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 485399 || || 23 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 485400 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

485401–485500 

|-bgcolor=#fefefe
| 485401 || || 14 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 485402 || || 5 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 485403 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 485404 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 485405 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 485406 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 485407 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 485408 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 485409 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 485410 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 485411 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#C2FFFF
| 485412 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=413 bgcolor=#C2FFFF
| 485413 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=414 bgcolor=#C2FFFF
| 485414 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=415 bgcolor=#C2FFFF
| 485415 || || 23 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=416 bgcolor=#C2FFFF
| 485416 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=417 bgcolor=#C2FFFF
| 485417 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=418 bgcolor=#C2FFFF
| 485418 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 485419 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 485420 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#C2FFFF
| 485421 || || 18 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=422 bgcolor=#C2FFFF
| 485422 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=423 bgcolor=#C2FFFF
| 485423 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 485424 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 485425 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 485426 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 485427 || || 23 d'agost de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 485428 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 485429 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 485430 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#C2FFFF
| 485431 || || 18 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 485432 || || 14 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 485433 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 485434 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 485435 || || 26 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 485436 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 485437 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 485438 || || 30 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#C2FFFF
| 485439 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 485440 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 485441 || || 27 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 485442 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 485443 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 485444 || || 29 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 485445 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 485446 || || 25 de setembre de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 485447 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 485448 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#C2FFFF
| 485449 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 485450 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#C2FFFF
| 485451 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=452 bgcolor=#C2FFFF
| 485452 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 485453 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 485454 || || 19 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 485455 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#C2FFFF
| 485456 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 485457 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 485458 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 485459 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 485460 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 485461 || || 11 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 485462 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 485463 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 485464 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 485465 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 485466 || || 17 de desembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 485467 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 485468 || || 30 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 485469 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 485470 || || 5 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 485471 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 485472 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 485473 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 485474 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 485475 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 485476 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 485477 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 485478 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#C2FFFF
| 485479 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 485480 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 485481 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 485482 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 485483 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 485484 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 485485 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 485486 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 485487 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 485488 || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 485489 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 485490 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 485491 || || 21 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 485492 || || 9 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 485493 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 485494 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 485495 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 485496 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 485497 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 485498 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 485499 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 485500 || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|}

485501–485600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 485501 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 485502 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 485503 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 485504 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 485505 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 485506 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#C2FFFF
| 485507 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 485508 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 485509 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 485510 || || 26 de gener de 1992 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 485511 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#FA8072
| 485512 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 485513 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 485514 || || 28 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 485515 || || 14 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 485516 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 485517 || || 14 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 485518 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 485519 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 485520 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 485521 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 485522 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 485523 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 485524 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 485525 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 485526 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 485527 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 485528 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 485529 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 485530 || || 17 d'octubre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 485531 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 485532 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 485533 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 485534 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 485535 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 485536 || || 21 d'octubre de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 485537 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 485538 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 485539 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 485540 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 485541 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 485542 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 485543 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 485544 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 485545 || || 30 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 485546 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 485547 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 485548 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 485549 || || 11 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 485550 || || 6 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 485551 || || 26 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 485552 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 485553 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 485554 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 485555 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 485556 || || 23 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 485557 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 485558 || || 18 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 485559 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 485560 || || 13 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 485561 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 485562 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 485563 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 485564 || || 3 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 485565 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 485566 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 485567 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 485568 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 485569 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 485570 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 485571 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 485572 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 485573 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 485574 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 485575 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 485576 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 485577 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 485578 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 485579 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 485580 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 485581 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 485582 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 485583 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 485584 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 485585 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 485586 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 485587 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 485588 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 485589 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 485590 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 485591 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 485592 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 485593 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 485594 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 485595 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 485596 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 485597 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 485598 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 485599 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 485600 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

485601–485700 

|-bgcolor=#fefefe
| 485601 || || 8 d'abril de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 485602 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 485603 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 485604 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 485605 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 485606 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 485607 || || 28 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 485608 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 485609 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 485610 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 485611 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 485612 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 485613 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 485614 || || 31 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 485615 || || 21 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 485616 || || 27 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 485617 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 485618 || || 12 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 485619 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 485620 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 485621 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 485622 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 485623 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 485624 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 485625 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 485626 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 485627 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 485628 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 485629 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 485630 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 485631 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 485632 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 485633 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 485634 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 485635 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 485636 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 485637 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 485638 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 485639 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 485640 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 485641 || || 21 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 485642 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 485643 || || 29 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 485644 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 485645 || || 6 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 485646 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 485647 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 485648 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 485649 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 485650 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 485651 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#FFC2E0
| 485652 || || 23 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 485653 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 485654 || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 485655 || || 23 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 485656 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 485657 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 485658 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 485659 || || 17 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 485660 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 485661 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 485662 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 485663 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 485664 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 485665 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 485666 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 485667 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 485668 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 485669 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 485670 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 485671 || || 28 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 485672 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 485673 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 485674 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 485675 || || 5 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 485676 || || 14 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 485677 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 485678 || || 18 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 485679 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 485680 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 485681 || || 31 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 485682 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 485683 || || 17 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 485684 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 485685 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 485686 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 485687 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 485688 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 485689 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 485690 || || 26 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 485691 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 485692 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 485693 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 485694 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 485695 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 485696 || || 22 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 485697 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 485698 || || 17 de desembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 485699 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 485700 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

485701–485800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 485701 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 485702 || || 16 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 485703 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 485704 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 485705 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 485706 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 485707 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 485708 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 485709 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 485710 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 485711 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#FA8072
| 485712 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 485713 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 485714 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 485715 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 485716 || || 1 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#FA8072
| 485717 || || 9 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 485718 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 485719 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 485720 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 485721 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 485722 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 485723 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 485724 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 485725 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 485726 || || 12 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 485727 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 485728 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 485729 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 485730 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 485731 || || 25 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 485732 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 485733 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 485734 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 485735 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 485736 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 485737 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 485738 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 485739 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 485740 || || 19 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 485741 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 485742 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 485743 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 485744 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 485745 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 485746 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 485747 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 485748 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 485749 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 485750 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 485751 || || 18 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 485752 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 485753 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 485754 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 485755 || || 29 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 485756 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 485757 || || 20 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 485758 || || 17 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 485759 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 485760 || || 2 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 485761 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 485762 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 485763 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 485764 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 485765 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 485766 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 485767 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 485768 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 485769 || || 17 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 485770 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 485771 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 485772 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 485773 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 485774 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 485775 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 485776 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 485777 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 485778 || || 25 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 485779 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 485780 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#FA8072
| 485781 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 485782 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 485783 || || 18 de febrer de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 485784 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 485785 || || 15 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 485786 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 485787 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 485788 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 485789 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 485790 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 485791 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 485792 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 485793 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 485794 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 485795 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 485796 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 485797 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 485798 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 485799 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 485800 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

485801–485900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 485801 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 485802 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 485803 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 485804 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 485805 || || 1 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 485806 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 485807 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 485808 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 485809 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 485810 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 485811 || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 485812 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 485813 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 485814 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 485815 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 485816 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 485817 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 485818 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 485819 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 485820 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 485821 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 485822 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#FFC2E0
| 485823 || || 28 de febrer de 2012 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 485824 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 485825 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 485826 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 485827 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 485828 || || 4 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 485829 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 485830 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 485831 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 485832 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 485833 || || 14 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 485834 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 485835 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 485836 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 485837 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 485838 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 485839 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 485840 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 485841 || || 25 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 485842 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 485843 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 485844 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 485845 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 485846 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 485847 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 485848 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 485849 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 485850 || || 18 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#FA8072
| 485851 || || 13 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 485852 || || 14 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 485853 || || 18 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 485854 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 485855 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 485856 || || 4 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 485857 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 485858 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 485859 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#FA8072
| 485860 || || 25 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 485861 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 485862 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 485863 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 485864 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 485865 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 485866 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 485867 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 485868 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 485869 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 485870 || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 485871 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 485872 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 485873 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 485874 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 485875 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 485876 || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 485877 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 485878 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 485879 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 485880 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 485881 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#FFC2E0
| 485882 || || 22 de març de 2012 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 485883 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 485884 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 485885 || || 11 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 485886 || || 4 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 485887 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 485888 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 485889 || || 16 d'octubre de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 485890 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 485891 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 485892 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 485893 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 485894 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 485895 || || 2 de febrer de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 485896 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 485897 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 485898 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 485899 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 485900 || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

485901–486000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 485901 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 485902 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 485903 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 485904 || || 3 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 485905 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 485906 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 485907 || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 485908 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 485909 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 485910 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 485911 || || 5 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 485912 || || 5 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 485913 || || 17 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 485914 || || 13 de desembre de 2010 || Mauna Kea || M. Micheli ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 485915 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 485916 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 485917 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 485918 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 485919 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 485920 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 485921 || || 17 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 485922 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 485923 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 485924 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 485925 || || 6 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 485926 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 485927 || || 27 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 485928 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 485929 || || 17 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 485930 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 485931 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 485932 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 485933 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 485934 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 485935 || || 10 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 485936 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 485937 || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#FA8072
| 485938 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 485939 || || 26 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 485940 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 485941 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 485942 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 485943 || || 15 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 485944 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 485945 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 485946 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 485947 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 485948 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 485949 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 485950 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 485951 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 485952 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 485953 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 485954 || || 5 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 485955 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 485956 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 485957 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 485958 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 485959 || || 25 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 485960 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 485961 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 485962 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 485963 || || 24 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 485964 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 485965 || || 19 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 485966 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 485967 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 485968 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 485969 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 485970 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 485971 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 485972 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 485973 || || 9 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 485974 || || 10 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 485975 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 485976 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 485977 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 485978 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 485979 || || 16 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 485980 || || 8 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 485981 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 485982 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 485983 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 485984 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 485985 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 485986 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 485987 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 485988 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 485989 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 485990 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 485991 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 485992 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 485993 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 485994 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 485995 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 485996 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 485997 || || 29 de març de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 485998 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 485999 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 486000 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (485001)-(490000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)